653 км, 653-й киломе́тр — топоним в Роcсии.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 653 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Вологодская область). Код 303482
 653 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Саратовская область). Код 607452